L'élection présidentielle islandaise de 2012, dix-neuvième depuis l'indépendance du pays en 1944, est un scrutin qui permet d'élire le président de la République d'Islande pour un mandat de quatre ans.

La fonction de président « est avant tout honorifique », bien que le président sortant et candidat à un nouveau mandat, Ólafur Ragnar Grímsson, ait été davantage « interventionniste » que la norme.

Cette élection est inhabituelle, dans la mesure où un président qui souhaite être réélu l'est généralement sans opposition comme ce fut le cas lors de l'élection de 2008. La principale adversaire d'Ólafur est Thóra Arnórsdóttir, journaliste de 37 ans qui lui reproche d'avoir exercé sa fonction de manière trop politique et insuffisamment consensuelle. Il y a quatre autres candidats.

Modalités 

Le président de la République d'Islande est élu pour un mandat de quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les candidats qui veulent se présenter à cette élection doivent satisfaire aux conditions prévues par la Constitution : chaque candidat doit recueillir un minimum de  de la part de personnes inscrites sur les listes électorales.

Candidats

Candidatures validées 

Andrea ÓlafsdóttirPrésidente d'association

« Activiste environnementale et sociale ».

Ari Trausti GuðmundssonGéologue

Il annonce sa candidature lors d'une conférence de presse le , estimant que la société devait être dirigée dans la bonne direction et que les discussions éthiques devaient être encouragées. Ari Trausti Guðmundsson est connu en Islande en tant qu'auteur, mais également à travers des programmes de télévision et de radio qu'il a écrit et présenté. Il « s'intéresse aux questions environnementales ».

Hannes BjarnasonFermier

Herdís ÞorgeirsdóttirAvocate

Avocate et professeur de droit à l'université de Bifröst, au nord de Borgarnes, elle annonce sa candidature en . Elle est également présidente de l'association européenne des avocates.

Ólafur Ragnar GrímssonPrésident sortant

Il est président de la République d’Islande depuis le , succédant à Vigdís Finnbogadóttir. En 2008, seul candidat à sa succession, il est donc reconduit à ce poste sans élection. La présidence d'Ólafur Ragnar Grímsson est marquée par l'utilisation de l'article 26 de la Constitution lui permettant de ne pas ratifier une loi votée par l'Althing, et de soumettre le texte à un référendum. La première utilisation de l'article 26 a lieu en 2004 au sujet d'une loi sur les médias défendue par le Premier ministre Davíð Oddsson. Par conséquent la loi doit être soumise à un référendum mais pour éviter une plus lourde déconvenue, le chef du gouvernement préfère retirer sa loi. En pleine affaire Icesave, il refuse de ratifier à deux reprises des lois permettant l'indemnisation du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Deux référendums suivent en 2010 et 2011, le non l'emportant à deux reprises.

Après seize années de présidence, il évoque la possibilité de ne pas se représenter, mais une pétition, signée par , le fait revenir sur sa décision.
 
Thóra ArnórsdóttirJournaliste

Elle annonce sa candidature le . Ancienne journaliste à la RÚV, elle bénéficie d'un soutien populaire très fort et obtient les  nécessaires pour se présenter en une seule journée.

Candidatures retirées 

Ástþór MagnússonEntrepreneur

Jón LárussonOfficier de police

Sondages

Résultats 
Ólafur Grímsson est réélu avec 52,5 % des voix. Thóra Arnórsdóttir, pourtant « un temps donnée en tête des sondages », obtient 33,2 % des voix. Le cinquième mandat ainsi obtenu par Ólafur est un record dans le pays.

Résultats nationaux

Résultats par circonscription

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Président de la République d'Islande
 Constitution islandaise du 17 juin 1944

Liens externes 
 Site de Herdís Þorgeirsdóttir

Islande
2012
Election
Politique en juin 2012